Halldorson ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Halldorson (* 1980), kanadischer Biathlet und Biathlontrainer
 Dan Halldorson (1952–2015), kanadischer Golfspieler